Tomasz Wróblewski (ur. 1959) − dziennikarz
 Tomasz Wróblewski (ur. 1980) − muzyk